L'onada (Oteiza), escultura del MACBA
 L'onada (pel·lícula)
 Ona marina